Ewst steht für: 
 den deutschen Namen des Flusses Aiviekste in Lettland
 den deutschen Namen der Ortschaft Eoste in der Gemeinde Põlva in Estland, siehe Põlva (Gemeinde)